Orvieto désigne :
 Orvieto, la ville italienne avec la Cathédrale d'Orvieto et la Liste des évêques d'Orvieto
 Orvieto, un vin blanc

Patronyme 

 Laura Orvieto, un auteur pour enfant italien
 Angiolo Orvieto, un poète italien
 Angelo da Orvieto, un architecte italien
 Lello da Orvieto, un peintre italien
  - peintre et sculpteur italien
 Ugolino da Orvieto - compositeur et musicien italien

Homonymie de patronyme italien